Lucas [lukas] nebo Lukas, česky Lukáš, je vlastní jméno:

příjmení
 Édouard Lucas (1842–1891) – francouzský matematik
 Elisabeth Lukas (* 1942) – rakouská psychoterapeutka a klinická psycholožka
 Frank Lucas (1930–2019) – americký gangster a dealer drog
 Gary Lucas (* 1952) – americký kytarista
 George Lucas (* 1944) – americký režisér a filmový producent
 Henry Lee Lucas (1936–2001) – americký sériový vrah
 Hippolyte Lucas (1814–1899) – francouzský entomolog
 Ireneusz Lukas (* 1971) – polský evangelický duchovní, teolog, pedagog
 Jaime Lucas Ortega y Alamino (* 1936) – kubánský katolický kněz, arcibiskup Havany a kardinál
 Jan Lukas (1915–2006) – český fotograf
 Jean Lucas (1917–2003) –  francouzský automobilový závodník
 Jessica Lucas (* 1985) – kanadská herečka
 Josh Lucas (* 1971) – americký herec
 Julius Lukas (1875–1959) – rakouský sociálně demokratický politik a poslanec
 Karel Lukas (1897–1949) – československý důstojník, účastník dvojího odboje, umučený StB
 Krzysztof Lukas (* 1974) – polský varhaník a pedagog
 Paul Lukas (1891–1971) – hollywoodský herec uherského původu
 Reggie Lucas (1953–2018) – americký kytarista a hudební producent
 Robert Lucas mladší (* 1937) – americký ekonom, nositel Nobelovy ceny

rodné jméno
 Lucas Cranach starší (1472–1553) –  německý malíř
 Lucas Cranach mladší (1515–1586) –  německý malíř
 Lucas di Grassi (* 1984) – brazilský závodní jezdec
 Lucas Moura (* 1992) –  brazilský fotbalista
 Lucas Neill (* 1978) –  australský fotbalista
 Lucas Domingues Piazón (* 1994) – brazilský fotbalista
 Lucas Pouille (* 1994) – francouzský tenista
 Lucas van Valckenborch (kolem roku 1535–1597) – vlámský malíř

jiný význam
 Lucas (kráter) – impaktní kráter na Saturnově měsíci Mimas
 Lucas Oil Stadium – stadion v Indianapolis (USA)

Podobné jméno a příjmení 
 Lukáš
 Lukášek

Rozcestníky - příjmení